Mats Jonsson est un nom porté par :
 Mats Jonsson (1957-), pilote de rallye suédois ;
 Mats Jonsson (1973-), auteur de bande dessinée suédois.